Ebano – tipo di legno dal colore scuro
 Ebano – saggio di Ryszard Kapuściński
 Ébano – città e municipalità dello Stato federale di San Luis Potosí in Messico